Пулитцеровская премия за специальный репортаж — номинация Пулитцеровской премии, существовавшая в 1985—2006 годах. Изначально носила оригинальное название Pulitzer prize for specialized Reporting и присуждалась корреспондентам, специализирующимся на спорте, бизнесе, науке, образовании и религии. В 1991 году номинацию переименовали в Pulitzer prize for beat reporting и стали вручать за пример любой специализированной корреспонденции. С 2007 года номинацию заменили категорией «За освещение локальных новостей».

Лауреаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пулитцеровская премия за специальный репортаж
  Официальный сайт премии
 Официальный сайт Колумбийского университета

Номинации Пулитцеровской премии